El término Spitz hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Cinología
Spitz, tipo de perro con cabeza parecida al zorro que comprende varias razas.

Música
Spitz (banda), banda japonesa de rock fundada en 1987.

Personas
 René Arpad Spitz (Viena, 1887-Denver, 1974) Médico y psicoanalista. Conocido por sus estudios de los efectos del hospitalismo infantil.